Freie Kultur steht für:

 Freie Kultur (Buch), Sachbuch von Lawrence Lessig (2004)
 Freie-Kultur-Bewegung, soziale Bewegung
 Students for Free Culture, Studentenbewegung